Выборы губернатора Вермонта прошли 2 сентября 1800 года. На них победу одержал действовавший губернатор, кандидат от федералистской партии , переизбранный на третий срок. Помимо этого голосования в течение года также проходили выборы президента, ,  и .

Результаты

Сноски

Примечания

Комментарии 

Выборы 1800 года
1800
1800 год в США
Сентябрь 1800 года